И́мхофф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Имхофф, Ганс (1922—2007) — немецкий промышленник и предприниматель.
 Имхофф, Густаф ван — нидерландский кёрлингист.
 Имхофф, Даррелл (1938—2017) — американский профессиональный баскетболист.
 Имхофф, Лаура ван — нидерландская кёрлингистка.
 Имхофф, Флорис ван (род. 1964) — нидерландский кёрлингист.

См. также 
 Имгоф